Helle Fagralid R. (født 11. maj 1976 i Helsingør) er en dansk skuespillerinde af færøsk afstamning (hendes efternavn staves egentligt Fagralíð), der er uddannet fra Statens Teaterskole i 2001. Hun har haft flere teaterroller og har siden 2002 været fastansat som skuespillerinde på Det Kongelige Teater, hvor hun tillige siden 2011 har været en fast del af teatereksperimentet Det Røde Rum.

Hæder 
Januar 2013 blev hun ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

Privatliv 
Hun var gift med trommeslageren Stefan Pasborg fra 2001-2011. Sammen har de en søn. I 2012 begyndte hun at date filminstruktøren Ole Bornedal og de er senere blevet gift og bor nu sammen i Hellerup.

Udvalgte teaterroller

Filmografi

Film

TV

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Børneskuespillere fra Danmark
Skuespillere fra Danmark
Riddere af 1. grad af Dannebrog
Personer fra Helsingør
Personer i Kraks Blå Bog
Robertprisen for årets kvindelige hovedrolle
Tegnefilmsdubbere fra Danmark